Chiesa di San Dionisio – Collalbrigo, frazione di Conegliano
 Chiesa di San Dionisio – Morter, frazione di Laces